Сезон ФК «Реал Сосьєдад» 2019-2020 - 73-й за ліком (і 10-й поспіль) сезон футбольного клубу Реал Сосьєдад у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім домашньої ліги клуб узяв участь у Копа-дель-Рей. Сезон мав охоплювати період від 1 липня 2019 до 30 червня 2020 року, але через пандемію Ковід-19 його продовжено.

Гравці

Поточний склад

Резервна команда

В оренді в іншому клубі

Трансфери

Прийшли

Пішли

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі 
Розклад матчів Ла-Ліги оголошено 4 липня 2019 року.

Копа-дель-Рей

Статистика гравців

Статистика гравців 
Востаннє оновлено 19 липня 2020.

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Воротарі

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Захисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Півзахисники

|-
! colspan="14" style="background:#dcdcdc; text-align:center"|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Гравець, що виходив на поле в цьому сезоні, але пішов з клубу

|}

Бомбардири

«Сухі» матчі

Нотатки

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Сосьєдад»
Реал Сосьєдад